Nobel poate fi:

 Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, cel care a instituit premiile Nobel
 Premiile Nobel, premii oferite anual celor care au adus cele mai mari servicii umanități
 Premiile Ig Nobel, instituite ca parodie a premiilor nobel

Altele 
 Nobeliu, element chimic obținut pe cale sintetică